Het ATP-toernooi van Washington 2006 (met de officiële naam Legg Mason Tennis Classic) werd gespeeld van 31 juli tot en met 6 augustus 2006.

Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het William H.G. FitzGerald Tennis Centre in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C..

Enkelspel

Geplaatste spelers 
De 16 geplaatste spelers ontvangen een bye voor de eerste ronde.

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Washington
ATP-toernooi van Washington